Жаботинский — топонимическая фамилия (Жаботин).

Известные носители 
 
 Жаботинский, Ари (1910—1969) — израильский политический деятель, сын В. Е. Жаботинского.
 Жаботинский, Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович, Зеэв, 1880—1940) — еврейский писатель, журналист, поэт и переводчик, лидер ревизионистского сионизма.
 Жаботинский, Леонид Иванович (1938—2016) — советский штангист, двукратный олимпийский чемпион.
 Жаботинский, Марк Ефремович (1917—2003) — советский физик.